Winklarn bezeichnet

 Winklarn (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Amstetten, Österreich
 Winklarn (Oberpfalz), Marktgemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Winklarn (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern